__БЕЗКН__
-{Brand}- може бити:

 Бренд, сума свих података о производима или групама производа.
 Бранд (Горњи Палатинат), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Тиршенројт.